Bertrand Cantat (né en 1964), chanteur et musicien français.

Divers 
 L'Association européenne des Chorales – Europa Cantat est une fédération européenne de chœurs.